Název Žižkov má více míst:
 Žižkov, místní část a katastrální území hlavního města Prahy
 Žižkov (270 m), též Vítkov, vrch v Praze v místní části Žižkov 
 Žižkov (Kutná Hora), část města Kutná Hora v okrese Kutná Hora
 Moravský Žižkov, obec v okrese Břeclav
 Žižkov (Plesná), místní část městského obvodu Plesná v Ostravě
 Žižkov (Havlíčkův Brod), část Havlíčkova Brodu